Важа Шотаевич Окиташвили (род. 17 июля 1952 года, Тбилиси) — российский художник, Заслуженный художник Российской Федерации (2017) , действительный член Российской академии художеств с 2013 года, член Творческого союза художников России с 2000 года.

Биография 
Родился в 1952 году в Тбилиси. Впервые приобщился к живописи в обществе своего дяди, художника-самоучки Михаила Сологашвили.

В 1990-е годы работал в Союзе дизайнеров Грузии в Тбилиси. В 1992 году переехал в Москву.

С 1993 года участвовал в работе над многими проектами: Поклонная гора, Манежная площадь, памятник Петру I в Москве, воссоздание Храма Христа Спасителя, сооружение «хрустальной» часовни Александра Невского.

С 2000 года работает в Московском музее современного искусства.
В том же году вступил в Творческий Союз художников России и начал принимать активное участие в различных выставках. Награждён ТСХ Бронзовой (2009), Серебряной (2010) и Золотой (2011) медалями за вклад в отечественную культуру.

В 2011 году стал членом-корреспондентом Российской академии художеств, а в 2013 был избран действительным членом Российской академии художеств, а также членом Международной Федерации художников.

Работает как график и живописец. Участник многочисленных групповых и персональных выставок.
Награждён множеством наград. Имеет благодарности Российской академии художеств.

Произведения художника находятся в музейных и частных коллекциях в России и за рубежом.

Живет и работает в Москве.

Награды 
 Церковный орден прп. Сергия Радонежского (2002 г.) — за участие в воссоздании Храма Христа Спасителя.
 Благодарности Российской академии художеств 2005, 2009, 2011, 2013 гг.
 Бронзовая (2009 г.), серебряная (2010 г.) и золотая (2011 г.) медали Творческого союза художников России за вклад в отечественную культуру.
 Медаль Шувалова Российской академии художеств (2011 г.)
 Медаль «Достойному» (2011 г.) за участие в выставке «Взгляд на творчество художника Нико Пиросмани из XXI века».
 Орден Ломоносова (2011 г.) за личный вклад в развитие отечественного изобразительного искусства.
 Орден «Мир и Дружба» (2012 г.) от Российского наградного комитета.
 Орден «За служение искусству» Российской академии художеств (2012 г.)
 Медаль «За заслуги перед Академией» Российской академии художеств (2012 г.).
 Золотая медаль Натальи Сац за «Выдающийся творческий вклад в развитие искусства».
 Указом президента Российской Федерации награжден почетным званием «Заслуженный художник Российской Федерации» (2017 г.)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Художники России
Действительные члены РАХ
Художники-пейзажисты России
Музейные работники Москвы
Члены Московского Союза художников